Boulting est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1973), chanteur et guitariste anglais
Ingrid Boulting (né en 1947), danseuse et modèle sud-africaine
 (né en 1973), chanteur et guitariste anglais
John Boulting (1913-1985), réalisateur et scénariste britannique
 (né en 1969), journaliste sportif britannique
Roy Boulting (1913-2001), réalisateur et scénariste britannique
 (1912-1998), acteur et directeur de film anglais

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais